USC steht als Abkürzung für:

Hochschulen:

 University of Southern California in Los Angeles, Kalifornien
 USC Trojans, die Sportabteilung der University of Southern California
 USC Shoah Foundation, die amerikanische gemeinnützige Organisation
 USC School of Cinematic Arts, Filmschule innerhalb der University of Southern California
 University of South Carolina in Columbia, South Carolina
 University of the Sunshine Coast bei Brisbane, Queensland, Australien
 Universidade de Santiago de Compostela in Santiago de Compostela, Spanien
 University of San Carlos in Cebu City, Philippinen
 Universidad del Sagrado Corazón in San Juan, Puerto Rico
 University of the Southern Caribbean, Universität der Siebenten-Tags-Adventisten in St. Joseph, Trinidad und Tobago
 University of Science and Culture in Tehran, Iran

Sonstiges:

 Ulster Special Constabulary, eine Reservepolizeieinheit in Nordirland
 United Somali Congress, eine Rebellenbewegung in Somalia
 United States Code, die Kodifikation des Bundesrechts der Vereinigten Staaten
 United States Congress, der Kongress der Vereinigten Staaten
 Universal Selfloading Carbine, ein Pistolenkarabiner
 Universitäts-Sportclub, universitäre Einrichtung siehe Universität #Zentrale Einrichtungen
 USC Münster, der Volleyball-Verein aus Münster
 USC Heidelberg, der Sportverein aus Heidelberg
 USC Mainz, der Sportverein aus Mainz
 USC Freiburg, der Sportverein aus Freiburg im Breisgau

USc steht als Abkürzung für:

 United States Cent, die Untereinheit des US-Dollar

Abkürzung